Die 4. Squash-Weltmeisterschaft der Herren ( 1980 Men's World Open Squash Championship) fand vom 4. bis 10. Oktober 1980 in Adelaide, Australien, statt. Damit war Adelaide zum zweiten Mal nach 1977 Austragungsort des Wettbewerbs.

Titelverteidiger Geoff Hunt gelang es zum vierten Mal in Folge die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Topgesetzt, besiegte er im Viertelfinale Gogi Alauddin in drei und im Halbfinale Hiddy Jahan in vier Sätzen, ehe er im Endspiel Qamar Zaman mit 9:0, 9:3 und 9:3 bezwang. Hunt und Zaman bestritten zum dritten Mal in Folge das Finale der Weltmeisterschaft.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1980
Squashturnier in Adelaide
Squashturnier 1980